PBA steht als Abkürzung für:

 para-Bromamphetamin, psychoaktive Designerdroge, siehe 4-Bromamphetamin
 PBair, thailändische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 4-PBA, ein Arzneistoff, siehe Natriumphenylbutyrat
 Philippine Basketball Association, professionelle Basketballliga der Philippinen
 Politischer Beratender Ausschuss, höchstes Entscheidungsgremium des Warschauer Paktes
 Pre-Boot Authentication, Softwarekomponente zum Zugriff auf verschlüsselte Festplatten
Predictive Brake Assist, ein Fahrerassistenzsystem (Notbremsassistent)
 Professional Billiards Association, koreanischer Profi-Billardverband
 Professional Boardsailors Association, ehemaliger internationaler Windsurfverband

Abkürzung